Omphaloscelis agrotoides är en fjärilsart som beskrevs av Achille Guenée 1839. Omphaloscelis agrotoides ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
agrotoides